Gustavo González puede referirse a las siguientes personas:

 Gustavo González Doorman, ingeniero y empresario chileno.
 Gustavo González González (n.1965), periodista español.
 Gustavo González Hernández (n.1970), político y abogado mexicano.
 Gustavo González Jure (n.1955), abogado y militar chileno.